O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2015/2016 foi a 26.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sporting Clube de Portugal conquistou o seu 13º título.

Tabela classificativa

Nota: Boavista FC e CS São João têm menos quatro pontos após decisão do Conselho de Disciplina, na sequência dos incidentes verificados no Pavilhão Infante Sagres na 8.ª jornada entre estas equipas. Ainda, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o SL Benfica com pena de derrota por 3-0 no jogo com o CF Os Belenenses, da primeira volta do campeonato nacional de futsal, que os encarnados venceram por 5-1, na Luz, por transmissão televisiva do mesmo, em diferido, não autorizada.

Eliminatórias

a) 29/05/2016 SC Braga-Sporting CP, 2-2, (2-1) g.p.

b) 05/06/2016 Sporting CP-SC Braga, 2-2, 5-3 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2015 em Portugal
Futsal de 2016 em Portugal